Toyo peut désigner :
 les tōyō kanji sont les caractères d'« usage général » de l'écriture japonaise ;
Toyo Tires, société japonaise spécialisée dans la fabrication de pneus ;
Toyo Engineering Corporation, société industrielle japonaise ;
 l'université Tōyō est un établissement privé d'enseignement supérieur situé à Tokyo (Japon) ;
 Tōyō est un bourg du Japon situé dans la préfecture de Kōchi ;
 Toyo est une ancienne ville du Japon qui a fusionné dans la ville de Saijo ;
 la toyo est un instrument à vent que l'on retrouve en Amérique du Sud ;
Toyo, reine de Yamatai au Japon.